Vladimír Šrámek může být:

 Vladimír Šrámek (lední hokejista) (1943–2007)
 Vladimír Šrámek (překladatel) (1893–1969)
 Vladimír Šrámek (skladatel) (1923–2004)